Карсон Сити има више значења:
 Карсон Сити
 Карсон Сити (Мичиген)